Хесус Баросо има више значења:

 Хесус Баросо, Санта Тересита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Баросо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику